Ку́рба — село в Ярославском районе Ярославской области России.

В рамках организации местного самоуправления является административным центром Курбского сельского поселения; в рамках административно-территориального устройства включается в Курбский сельский округ в качестве его центра.

Курба — одно из самых больших и древних сел ярославской земли. В XV—XVI веках здесь была вотчина князей Курбских, потомков ярославских удельных князей.

География 
Расположено на реке Курбица, в 20 км юго-западнее города Ярославля, в правобережной части района.

История 
Издавна было главным селением удела князей Курбских. Жители села занимались торговлей и промыслами. Здесь сходилось несколько просёлочных торговых дорог.

После бегства Андрея Курбского вотчина была отобрана у этого рода и впоследствии не раз меняла хозяев. С 1743 года по середину XIX века селом владели Нарышкины. Как пишет один из краеведов, это было одно из «торговых сёл», где многие крестьяне были фактически купцами, а уровень благоустройства приближался к небольшим городкам.

 В 1895 году в Курбе была открыта одна из первых в Ярославской губернии сельских библиотек.
 В 1944—1957 годах Курба была центром одноимённого района.

Достопримечательности 

В XVIII веке в селе была построена Воскресенская церковь, представлявшая собой типичный для своего времени бесстолпный пятиглавый храм. В советское время она была закрыта, лишилась глав и полностью утратила прежний облик.

В 1770 году рядом с Воскресенской церковью возвели новую, во имя Казанской иконы Божией матери. Шестнадцатилепестковый план храма, сочетающего традиции ярославского зодчества со стилистикой нарышкинского барокко, не имеет аналогов в русской архитектуре. Интерьеры, от пола до потолка, расписаны фресками на сюжеты Ветхого и Нового завета. Рядом находится отдельно стоящая высокая пятиярусная колокольня.

Поблизости расположен также храмовый комплекс в погосте Васильевское (1745 г.), ставшем частью Курбы.

Население 

По состоянию на 1989 год в селе проживало 1547 человек.

По состоянию на 2002 год население составляло 1286 человек, 2008 год — 1493 человек, на 2017 год — 1417 человек.

Согласно результатам переписи 2010 года население составляло 1281 человек, в том числе 619 мужчин и 662 женщины.

По оценке на 2021 год в селе проживали 1317 человек.

Инфраструктура 
В селе есть 3 действующих магазина (Магазин № 1, Магазин № 5, «Ольга»), аптека, детский сад, школа, амбулатория (стационар,
поликлиника, рентгенкабинет, отделение сестринского ухода), почтовое отделение № 150533, библиотека, АТС, и автостанция (была закрыта в 2014 году).

 Улицы
 Молодёжная
 Новая
 Почтовая
 Советская
 Солнечная
 Строителей
 Школьная
 Юбилейная
 Ярославская
 переулок Нагорный

Известные уроженцы и жители 
 Галкин Николай Сергеевич — историк, краевед, автор книги «Село Курба. Очерки по истории села Курбы Ярославской области». Заслуженный учитель РСФСР.
 Корчагин Владимир Матвеевич (1912—1995) — редактор газеты «Сталинец», военный корреспондент газет «Крылья Советов», «Советский флот», журнала «Советское военное обозрение». Член редакционной комиссии книги «4-я Воздушная армия в ВОВ» (1968). Работал над книгой военных мемуаров «С думой о Родине» (1982). Родился в д. Дулепово близ с. Курба Ярославского района.
 Костылев, Валентин Иванович (1884—1950) — советский писатель, прозаик, автор романа-трилогии «Иван Грозный». Детство и юность провел в имении своего дяди в д. Нагорное близ с. Курба.
 Сыромятников, Сергей Петрович (1891—1951) — инженер-теплотехник, учёный в области паровозостроения, академик АН СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, генерал-директор тяги 1 ранга.
 Чистяков Николай Афанасьевич (1888—1941) — пеpвый пpедседатель Куpбского волостного Совета. Возглавлял местную власть во времена Красной Армии. Заместитель директора ярославского завода «Красный маяк». Родился в с. Курба. Похоронен в Московском некрополе.

Транспорт 
Обслуживается пригородными автобусными маршрутами № 153 «Ярославль-Главный — Курба», № 154 «Ярославль-Главный — Ширинье (через Курбу)», № 156 «Ярославль-Главный — Курба», № 160 «Автовокзал (Ярославль) — Иванищево».

См. также 
 Курбские

Примечания

Литература 
 
 Галкин Н. С. Село Курба. Очерки по истории села Курбы Ярославской области. Курба, 1983. 247с.

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Курбского сельского поселения ЯМР
 Неофициальный сайт села Курба
 Беляков Ю. Селение с русской душой. Ярославский агрокурьер. 4 марта, 2010 г. № 8.
 Беляков Ю. В интерьере русского летописания. Ярославский агрокурьер. 11 марта, 2010 г. № 9.
 Беляков Ю. Друг, ставший врагом. Ярославский агрокурьер. 18 марта, 2010 г. № 10.
 Беляков Ю. Друг, ставший врагом. Продолжение. Ярославский агрокурьер. 25 марта, 2010 г. № 11.
 Беляков Ю. Сквозь века и эпохи. Ярославский агрокурьер. 15 апреля, 2010 г. № 14.
 Беляков Ю. Пришли на село перемены. Ярославский агрокурьер. 13 января, 2011 г. № 1.
 Беляков Ю. Вставай, страна огромная! Ярославский агрокурьер. 20 января, 2011 г. № 2.
 Беляков Ю. На фронтах отечественной. Ярославский агрокурьер. 10 февраля, 2011 г. № 5.
 Беляков Ю. На фронтах отечественной. Продолжение. Ярославский агрокурьер. 14 апреля, 2011 г. № 14.

Населённые пункты Ярославского района (Ярославская область)